Luisa Ulrica de Hesse-Homburg (26 de octubre de 1772 en Homburg - 18 de septiembre de 1854 en Rudolstadt) fue una Princesa de Hesse-Homburg y por matrimonio Princesa de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Biografía 
Luisa Ulrica era hija del Landgrave Federico V de Hesse-Homburg (1748-1820) de su matrimonio con Carolina de Hesse-Darmstadt, hija del Landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt. Luisa Ulrica se crio junto a su hermana Carolina. Se casó el 19 de junio de 1793 en Homburg con el Príncipe Carlos Gunter de Schwarzburgo-Rudolstadt (1771-1825), el hermano pequeño del Príncipe Luis Federico II de Schwarzburgo-Rudolstadt. Junto con sus hermanas Carolina y Mariana contribuyó a que Hesse-Homburg se estableciera como un estado soberano en el Congreso de Viena. Su hijo Guillermo murió en el levantamiento de mayo de Dresde.

Descendencia 
 Federico (*/† 1798)
 Luis Enrique Teodoro (*/† 1800)
 Francisco Federico Carlos Adolfo, Teniente Mariscal de Campo imperial (1801-1875)
 ⚭ 1847 Princesa Matilde de Schönburg-Waldenburg (1826-1914)
 Carolina Augusta Luisa Amalia (1804-1829)
 ⚭ 1825 Príncipe Jorge de Anhalt-Dessau (1796-1865)
 Guillermo Federico (1806-1849)
 Carolina Irene María (1809-1833) 
 ⚭ (1827) Príncipe Gunter Federico Carlos II de Schwarzburgo-Sondershausen (1801-1889)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Karl Schwartz, Landgraf Friedrich V. von Hessen-Homburg und seine Familie. Aus Archivalien und Familienpapieren, Rudolstadt 1878
 Heinrich Friedrich Theodor Apfelstedt: Das Haus Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit: dargestellt in den Stammtafeln seiner Haupt- und Nebenlinien und mit biographischen Notizen über die wichtigsten Glieder derselben, Bertram, Sondershausen 1890, ISBN 3-910132-29-4
 Heinrich Schöppl: Die Regenten des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt, Rudolstadt 1915

Princesas de Hesse-Homburg
Casa de Schwarzburgo
Nacidos en Hesse
Fallecidos en Turingia